Look Away steht für:

 Lied der Band Chicago, siehe Look Away (Chicago-Lied)
 Lied von Darude, siehe Look Away (Darude-Lied)
 Roman von George Alec Effinger
 Kurzgeschichte von Steven Utley